Тель-Адашим (, букв. Чечевичный телль) — мошав на севере Израиля. Расположен между Назаретом и Афулой, находится под юрисдикцией регионального совета Изреельской долины. В  году его население составляло  .

История 
Еврейское поселение началось в этом районе в 1913 году, когда Ха-Шомер основал Тель-Адаш, поселение, целью которого была защита нефтепровода из Ирака в Хайфу. К 1918 году в мошаве осталось всего две семьи.

В 1921 году сионистские активисты завершили покупку 22 000 дунамов в Тель-эль-Адасе у семьи Сурсук из Бейрута. В то время там проживало 150 мусульманских семей.

По данным переписи населения Палестины 1922 года, проведенной британскими властями под мандатом, население Таль-Адаса составляло 118 человек; 98 мусульман, 16 евреев и 4 христианина.

В 1923 году на этом месте был основан мошав овдим, получивший название Тель-Адашим.

Население

Известные жители 
Сред известных жителей — Рафаэль Эйтан, А. Д. Гордон и Александр Зайд.

Примечания 

Населённые пункты Северного округа Израиля
Населённые пункты, основанные в 1923 году
Мошавы